est un nom porté par plusieurs souverains européens :
 , pape de 701 à 705 ;
 , patriarche d'Antioche de 954 à 957
  dit Jean , tsar de Bulgarie de 1279 à 1280;
 , empereur de Constantinople de 1347 à 1354;
 , fils bâtard de Jean sans Peur, évêque de Cambrai de 1439 à 1479;
 , comte d'Oldenbourg de 1573 à 1603;
 , roi de Portugal de 1816 à 1825;

Homonymie

eo:Johano (regantoj)#Johano la 6-a